

Cinema 
 Scum of the Earth – film del 1963 diretto da Herschell Gordon Lewis
 Scum of the Earth – film del 1974 diretto da S.F. Brownrigg

Letteratura 
 Schiuma della terra (Scum of the Earth) – romanzo autobiografico di Arthur Koestler del 1941

Musica 
 Scum of the Earth – singolo di Rob Zombie del 2000, dall'album The Sinister Urge
 Scum of the Earth – gruppo musicale heavy metal statunitense